Иван Тариелович Кигурадзе (; 12 января 1937) — советский и грузинский математик, специалист в области обыкновенных дифференциальных уравнений, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент АН Грузинской ССР (1979), академик НАН Грузии (1993). Лауреат Премии имени А. Размадзе АН ГрузССР (1975). Директор Тбилисского математического института (1989—2006).

Биография 
Родился 12 января 1937 года в Тбилиси, Грузинская ССР.

С 1952 по 1960 год обучался на механико-математическом факультете Тбилисского государственного университета, с 1960 по 1963 год обучался в аспирантуре этого университета.

С 1963 по 1966 и с 1973 по 2009 год на педагогической работе на кафедре дифференциальных и интегральных уравнений механико-математического факультета Тбилисского государственного университета в должности преподавателя читал специальные и общие курсы по обыкновенным дифференциальным уравнениям, а с 1973 года — профессор этой кафедры.

С 1966 по 1989 год на научной работе в Институте прикладной математики имени И. Н. Векуа при Тбилисском государственном университете в должности научный и старший научный сотрудник, с 1973 по 1989 год — заведующий отделом обыкновенных дифференциальных уравнений. С 1989 по 2006 год — директор Тбилисского математического института.

Научно-педагогическая деятельность и вклад в науку 
Основная научно-педагогическая деятельность И. Кигурадзе была связана с вопросами в области теории обыкновенных дифференциальных уравнений, в том числе теории осцилляции, асимптотики решений неавтономных уравнений и краевых задач. Занимался исследованиями уравнений со степенными нелинейностями Эмдека — Фаулера. И. Т. Кигурадзе являлся — членом редакционной коллегии научного журнала «Дифференциальные уравнения» и главным редактором международных научных журналов «Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics» и «Georgian Mathematical Journal».
 
В 1963 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1972 году защитил докторскую диссертацию по теме: «Некоторые сингулярные краевые задачи для обыкновенных дифференциальных уравнений», в 1973 году ему присвоено учёное звание профессор. В 1979 году был избран член-корреспондентом Академии наук Грузинской ССР, в 1993 году — действительным членом НАН Грузии. И. Кигурадзе было написано более трёхсот пятидесяти научных работ, в том числе монографий, среди которых: «Асимптотические свойства решений неавтономных обыкновенных дифференциальных уравнений» (: Наука, 1990) изданной в Голландии на английском языке и «О некоторых нелинейных двухточечных краевых задачах» (1974), за эту монографию в 1975 году он был удостоен Премии имени А. Размадзе АН ГрузССР. Им было подготовлено двадцать кандидатских диссертаций.

Премии 
 Премия имени А. Размадзе АН ГрузССР (1975)

Основные труды 
 Некоторые сингулярные краевые задачи для обыкновенных дифференциальных уравнений. — Тбилиси : Изд-во Тбилис. ун-та, 1975. — 352 с.
 Асимптотические свойства решений неавтономных обыкновенных дифференциальных уравнений / И. Т. Кигурадзе, Т. А. Чантурия. — М. : Наука, 1990. — 428 с. ISBN 5-02-014268-9

Примечания

Библиография 
 Кигурадзе Иван Тариелович Грузия: Энциклопедия / Т. 1, Тбилиси, 1997. — С.546
 Кигурадзе Иван Тариелович Энциклопедия Тбилиси / Ираклий Абашидзе, Тбилиси, 2002 г.

Геологи СССР
Геологи Грузии
Выпускники Тбилисского государственного университета
Преподаватели Тбилисского государственного университета